Осада Наксоса:
 Осада 499 года до н. э.
 Осада 490 года до н. э.

См. также 
 Битва 376 года до н. э.